Greenville Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greenville Commercial Historic District (Kentucky), ID-Nr. 85001903
 Greenville Commercial Historic District (Mississippi), ID-Nr. 97000235
 Greenville Commercial Historic District (North Carolina), ID-Nr. 03000419
 Greenville Commercial Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 00000964